El término cerámica puede referirse a:

 Cerámica,  es el arte de fabricar vasijas​ y otros objetos de arcilla;
 Cerámica técnica, una gran extensión de métodos para mitigar los problemas de la cerámica tradicional y acentuar sus potencialidades, así como ofrecer usos no tradicionales;
 Micrófono de cerámica,  micrófono electrostático de similar funcionamiento a los micrófonos de cristal.